Die Wahlverwandtschaften oder Wahlverwandtschaften ist der Titel von:
 Die Wahlverwandtschaften, Roman von Johann Wolfgang von Goethe
 Die Wahlverwandtschaften (Film), französisch-deutsch-tschechoslowakischer Film von Claude Chabrol aus dem Jahr 1982
 Wahlverwandtschaften (1968), tschechischer Dokumentarfilm von Karel Vachek
 Wahlverwandtschaften (1974), deutscher Film von Siegfried Kühn
 Wahlverwandtschaften (1996), französisch-italienischer Film von Vittorio Taviani und Paolo Taviani
 Wahlverwandtschaften (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm von Nils Loof
 Wahlverwandtschaften (Tanztheater), deutsches Tanzdrama des Tanztheaters der Komischen Oper Berlin

Siehe auch
 Wahlverwandtschaft